Jónsi es el nombre o alias por el que son conocidos dos artistas islandeses:

Jónsi Birgisson, (n. 1975), guitarrista y primera voz de la banda islandesa de post-rock Sigur Rós.
Jón Jósep Snæbjörnsson, (n. 1977), cantante y representante de Islandia en el Festival de Eurovisión.